Inomhusvärldsmästerskapen i friidrott 2004 genomfördes mellan den 5 mars och 7 mars 2004 i Budapest i Ungern.

Medaljörer, resultat

Herrar

Damer

2004 i Ungern
Internationella friidrottstävlingar i Ungern
Friidrottsåret 2004
Internationella sportevenemang i Budapest
2004
Budapest under 2000-talet